Terra Média — universo fictício das obras de J. R. R. Tolkien
 Terras Médias — região geográfica da Inglaterra
 Terras Médias Ocidentais — região oficial da Inglaterra
 Terras Médias Orientais — região oficial da Inglaterra
 Midgard — lugar da mitologia nórdica

Desambiguações de topônimos